Весе́нний — заброшенный посёлок золотодобытчиков на территории Билибинского района Чукотского автономного округа России. Находится на межселенной территории.

По одной из версий, своим названием обязан тем, что приход климатической весны в окрестностях населённого пункта наступает раньше, чем в близлежащих поселениях.

Географическое положение 
Расположен вблизи левого притока Большого Анюя — реки Баимки в пределах Алучинского горного массива. Расстояние до окружного центра составляет 630 км.
В 15 км от посёлка находится крупнейшее золото-медное месторождение Песчанка.

Описание посёлка 

Основан в 1965 году в целях разработки россыпного месторождения реки Баимки.

Месторасположение посёлка было выбрано не совсем удачно — в непосредственной близости от разрабатываемых россыпей. Поэтому впоследствии посёлок стал расширяться вверх по склону сопки. Также существовали проблемы с водоснабжением — летом вода доставлялась автоцистернами с близлежащего ручья, зимой завозилась с р. Большой Анюй в 40 км от посёлка, в межсезонье часто использовалась вода низкого качества, накопленная в водоёмах отработанных карьеров.

Градообразующее предприятие — прииск «Анюйский», входил в состав объединения «Северовостокзолото».

В посёлке имелись средняя школа (в среднем — 200 учащихся), детский сад, врачебная амбулатория, Дом быта, почта, узел связи, Дом культуры на 200 мест, столовая, продовольственный, промтоварный и книжный магазины, 2 гостиницы, сберкасса. Действовали тепличное хозяйство, коровник и свинарник. Функционировала взлётно-посадочная полоса. В 1981 году был организован приём телевизионного сигнала посредством спутниковой станции.

Улицы посёлка: 60 лет ВЛКСМ, Берзина, Лесная, Летучего, Механизаторов, Нагорная, Советская, Южная.

В связи с истощением месторождения в 1998 году прииск был закрыт.

Посёлок находится в стадии ликвидации

Современное состояние 
В настоящее время почти все здания заброшены. В посёлке вахтовым методом работает небольшая старательская артель «Луч».

Население

Климат

Примечания

Ссылки 
 Фотоотчёт о посещении бывшего посёлка
 Сайт бывших жителей посёлка Весенний
 Весенний с высоты (Виртуальный тур)

Населённые пункты Билибинского района
Исчезнувшие населённые пункты Чукотского автономного округа
Бывшие посёлки городского типа Чукотского автономного округа